William White peut désigner :
 William White (1748-1836), un religieux américain ;
 William White (1825-1900), un architecte britannique qui construisit de nombreuses églises néo-gothiques ;
 William Hale White (1831-1913), un écrivain britannique également connu sous son nom de plume de Mark Rutherford ;
 William Henry White (1838-1896), un architecte britannique installé à Paris dans les années 1860 ;
 Sir William Henry White (1845-1913), ingénieur naval britannique de l'Amirauté ;
 William White (1857-1933), un acteur américain ;
 William Henry White (1865-1930), un homme politique canadien ;
 William Alanson White (1870-1937), un neurologue et aliéniste américain ;
 William White, un footballeur au Liverpool F.C. entre 1901 et 1902 ;
 William White, un économiste canadien ;
 William Thomas White (1836-1925), avocat, juge et homme politique du Québec ;
 William White (1972-), un chanteur suisse.

Voir aussi